MAOA () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 527 амінокислот, а молекулярна маса — 59 682.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів.
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг.
Білок має сайт для зв'язування з ФАД, флавопротеїном.
Локалізований у мембрані, мітохондрії, зовнішній мембрані мітохондрій.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Оксидази